Scott Baker peut faire référence à :

 Scott Baker (1970-), un lanceur gaucher de baseball ;
 Scott Baker (1981-), un lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball ;
 Scott Baker, un biologiste américain ;
 Scott Baker, un écrivain de science-fiction, de fantastique et d'horreur.